Нау́ка может означать:

 Наука — сфера человеческой деятельности.
 Наука (АГНЦ "Наука") — ассоциация государственных научных центров Российской федерации
 Наука — социальный институт.
 «Наука» — модуль Российского сегмента Международной космической станции.
 «Наука» — стадион в Москве.
 «Наука» — стадион в Ивано-Франковске.
 «Наука» — прежнее название ныне не существующего стадиона «Буревестник» в Самаре.
 «Наука» — российское научно-производственное объединение авиационно-космической отрасли.
 «Наука» — российский круглосуточный телеканал о достижениях науки и техники.
 «Наука» — название советского баскетбольного клуба «Буревестник» из Ленинграда в 1953—1954 годах.

Издательства 
 «Наука» — издательство Академии наук, основано в 1923 году.
 «Наука» — бывшее название казахстанского издательства «Гылым» (основано в 1946 году).

Топонимы 
 Наука — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.
 Наука — микрорайон (посёлок) в Томске.

Сложные термины 
 Математические науки
 Естественные науки
 Технические науки
 Гуманитарные науки
 Социальные науки

Примечания